Alexander Schidkich (russ. Александр Жидких) ist der Name folgender Personen:

 Alexander Schidkich (Leichtathlet), sowjetischer Leichtathlet 
 Alexander Michailowitsch Schidkich (* 1984), weißrussischer Eishockeyspieler, siehe Aljaksandr Schydkich